Барио́никс (, от  — тяжёлый и  — коготь) — род хищных динозавров нижнего мелового периода (барремский ярус, 130—125 млн лет назад), жил на территории Европы. Ближайший родич — зухомим из раннего мела Нигера.

Систематика

История открытия 
Фоссилии (ископаемые остатки) барионикса обнаружил в 1983 году в окрестностях Лондона палеонтолог-любитель Уильям Уокер. Это был огромный коготь. Впоследствии он обратился в Лондонский музей Естественной истории. Работники музея поспешили на место находки и раскопали скелет ящера. В 1986 году ящера описали палеонтологи Алан Чариг и Анджела Милнер как динозавра Baryonyx walkeri. В дальнейшем скелет барионикса был смонтирован в одном из залов музея Естественной истории.

С тех пор учёным попадались лишь отдельные фрагменты скелетов бариониксов из нижнего мела Англии и Испании, а также следы, скорее всего, принадлежащие бариониксу.

Описание 
По оценкам специалистов, барионикс достигал 9 метра в длину и был вооружён метровыми челюстями с 96 коническими зубами (64 на нижней челюсти и 32 на верхней). На его передних лапах находилось по три серповидных когтя, самый длинный из которых достигал 35 см. Ближайшего родича барионикса — зухомима из раннего мела Нигера иногда относят к роду барионикс, в связи с чрезвычайной схожестью. Барионикс относится к семейству спинозаврид, вместе с зухомимом выделяется в особое подсемейство.

В культуре
 Барионикс атаковал Клэр и Франклина в Мире юрского периода 2.

Примечания

Литература 

Спинозавриды
Динозавры мелового периода
Динозавры Европы
Фоссилии, описанные в 1986 году